Ту́ркин (Ту́ркина) — русская фамилия. Известные носители:

 Туркин, Адольф Иванович (1936—1996) — российский филолог и писатель.
 Туркин, Александр Гаврилович (1870—1919) — русский писатель.
 Туркин, Алексей Фёдорович (1914—1978) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Туркин, Виктор Петрович (1927—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Туркин, Михаил Сергеевич (1923—2018) — чемпион мира по хоккею с мячом.
 Туркин, Николай Васильевич (1858—1918) — редактор журнала «Природа и охота», «Охотничьей газеты», внёс важный вклад в разработку охотничьего законодательства России.
 Туркин, Пётр Филиппович (1851—1919) — общественный деятель, городской голова Челябинска в 1894—1900 и 1915—1917 годах.
 Туркин, Семён Яковлевич (1870—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Туркин, Сергей Иванович (1929—1992) — советский государственный деятель, первый секретарь горкома КПСС г. Тольятти.
 Туркин, Ураз (1895—1973) — Герой Социалистического Труда.

 Туркина, Юлия Андреевна (1921—2022) — советская и российская пианистка, народная артистка Российской Федерации (1997).

Составные фамилии
 Андреев-Туркин, Михаил Михайлович (1868—1944) — краевед, общественный деятель.

См. также 

 Туркино
 Туркинский